Une jeunesse peut désigner :
Une jeunesse, un roman de Jacques d'Adelswärd-Fersen publié en 1907.
Une jeunesse, un roman de Patrick Modiano publié en 1981.
Une jeunesse, un film de Moshé Mizrahi adapté du roman de Modiano sorti en 1983.